Rohn steht für:

 Rohn (Orgelbauer), Orgelbauunternehmen in Ostpreußen
 Rohn-Gletscher, Gletscher in Alaska

Rohn ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Rohn (1878–1956), Schweizer Bauingenieur
 Corinna Rohn (* 1969), deutsche Bauforscherin
 Eduard Rohn (1880–1947), sudetendeutscher Lehrer und Politiker
 Emileigh Rohn, US-amerikanische Musikerin
 Hans Rohn (Johann Rohn; 1868–1955), österreichischer Kartograf und Maler
 Hans Ludwig Rohn (1951–2021), deutscher Vereinsfunktionär
 Heinrich Rohn (1815–1896), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Jim Rohn (1930–2009), US-amerikanischer Autor und Unternehmer

 Karin Rohn (* 1930), deutsche Journalistin
 Karl Rohn (1855–1920), deutscher Mathematiker
 Liliane Frey-Rohn (1901–1991), Schweizer Psychologin
 Peter Rohn (* 1934), deutscher Maler und Grafiker
 Reinhard Rohn (* 1959), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Roland Rohn (1905–1971), Schweizer Industrie-Architekt
 Susanne Rohn (* 1966), deutsche Dirigentin, Organistin und Kirchenmusikerin
 Walter Rohn (1911–1997), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Rhoon, Ort in Zuid-Holland, Niederlande
 Roon
 Ron
 Rohne
 Rhone (Begriffsklärung)